Кубок Италии по футболу 2020/2021 () — 74-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Участники

Серия А

Ювентус (1/8 финала)
Интернационале (1/8 финала)
Аталанта (1/8 финала)
Лацио (1/8 финала)
Рома (1/8 финала)
Милан (1/8 финала)
Наполи (1/8 финала)
Сассуоло (1/8 финала)
Эллас Верона
Фиорентина 
Парма 
Болонья
Удинезе
Кальяри
Сампдория
Торино 
Дженоа 
Беневенто
Кротоне
Специя

Серия В

Брешия
СПАЛ
Монца
Виченца
Реджина
Реджана
Кремонезе
Виртус Энтелла
Асколи
Козенца
Пиза
Пескара
Салернитана
Венеция
Лечче
Эмполи 
Фрозиноне
Читтаделла
Кьево
Порденоне

Серия С

Группа А
Каррарезе
Ренате
Понтедера
Алессандрия
Новара
Альбинолеффе
Ареццо
Про Патрия
Ливорно

Группа B
Падова
ФеральпиСало
Модена
Пьяченца
Триестина
Зюдтироль
Карпи
Самбенедеттезе
Перуджа

Группа C
Бари
Виртус Франкавилла
Терамо
Катандзаро
Катания
Тернана
Потенца
Монополи
Авеллино
Трапани
Юве Стабия

Серия D

Тритиум
Амброзиана
Брено
Сан Николо
Пинето
Трастевере
Латте Дольче
Казарано
Гельбисон

Формат проведения турнира 
Команды начинают участвовать в турнире на разных стадиях, а именно:
 Первая стадия (одноматчевые противостояния)
 Первый раунд: 27 команд Серии С и 9 команд Серии D начинают участие в турнире
 Второй раунд: к 18 победителям первого раунда присоединяются 20 команд Серии В и 2 команды из Серии С
 Третий раунд: 20 победителей второго раунда встречаются с 12 командами Серии А, занявшими 9-20 места
 Четвёртый раунд: 16 победителей третьего раунда встречаются друг с другом
 Вторая стадия
 1/8 финала (одноматчевые противостояния): к 8 победителям четвёртого раунда присоединяются команды Серии А, занявшие 1-8 места 
 1/4 финала (одноматчевые противостояния)
 1/2 финала (двухматчевые противостояния)
 Финал (одноматчевое противостояние)

Даты проведения турнира 
Расписание проведения каждого раунда следующее.

Первая стадия

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Вторая стадия

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Комментарии

Источники 

2020/2021
Футбол в Италии в сезоне 2020/2021
Италия